

Ґералтовиці — гміна в Ґлівицькому повіті Сілезького воєводства
 Ґералтовиці — село в гміні Вепш Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Ґералтовиці — село в гміні Ренська Весь Кендзежинсько-Козельського повіту Опольського воєводства
 Ґералтовиці — село в гміні Ґералтовиці Ґлівицького повіту Сілезького воєводства